Porúbka kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Porúbka (okres Bardejov)
 Porúbka (okres Humenné)
 Porúbka (okres Sobrance)
 Porúbka (okres Žilina)